Кемери — топоним.

 Кемери — часть города Юрмалы (Латвия).
 Кемери — национальный парк Латвии.
 Кемери — железнодорожная станция в черте города Юрмала.
 Кемери, Мэри Элис (Линда Гудмен; 1925—1995) — американская журналистка, астролог и поэтесса.